Money and Cigarettes () — восьмой студийный альбом Эрика Клэптона, выпущенный в 1983 году. На обложке изображён Клэптон с сигаретой в руке, стоящий рядом со стекающей со стола гитарой. Клэптон объяснял выбор названия альбома так: «Это всё, что, как я считал, у меня осталось» после (первого) излечения от алкоголизма. Сингл с этого альбома «» достиг 18 места в американских чартах, но был менее успешен в Великобритании, где он не смог попасть даже в Top 50.

Список композиций 
 «Everybody Oughta Make a Change» (Слипи Джон Эстес) — 3.16
 «The Shape You’re In» (Клэптон) — 4.08
 «Ain’t Going Down» (Клэптон) — 4.01
 «» (Стив Даймонд, , Эдди Сетзер) — 3.13
 «Man Overboard» (Клэптон) — 3.45
 «Pretty Girl» (Клэптон) — 5.29
 «Man in Love» (Клэптон) — 2.46
 «» (Р.Джи. Форд) — 3.30
 «Slow Down Linda» (Клэптон) — 4.14
 «Crazy Country Hop» (Джонни Отис) — 2.46

Участники записи 
 Эрик Клэптон — гитара, слайд-гитара, вокал
 Рай Кудер — гитара
 Альберт Ли — гитара, клавишные, вокал
  — бас-гитара
  — ударные
 Чак Киркпатрик — бэк-вокал
 Джон Самбатаро — бэк-вокал
 Питер Солли — орган Хаммонда

Позиция в чартах

Альбом

Синглы

Примечания 

Альбомы Эрика Клэптона
Альбомы Warner Bros. Records